Il campionato di calcio di Prima Categoria 1963-1964 è massimo torneo dilettantistico italiano di quella stagione sportiva. A carattere regionale, fu il quinto con questo nome dopo la riforma voluta da Zauli del 1958.

Questi sono i gironi organizzati dal Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia per la regione Friuli-Venezia Giulia.

In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito (la F.I.G.C. in questa stagione non teneva conto della differenza reti, la utilizzava solo per il Settore Giovanile).
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finale per il titolo FVG.
      Retrocesso in Seconda Categoria.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 Manzanese va alla finale per il titolo regionale contro la vincitrice del girone B
 Maniago , Pro Romans e Zoppola retrocedono in Seconda Categoria

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finale per il titolo FVG.
      Retrocesso in Seconda Categoria.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 Sangiorgina va alla finale per il titolo regionale contro la vincitrice del girone A.
 Gradese, Isonzo e Libertas retrocedono in Seconda Categoria.

Calendario

Finale per il titolo regionale

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.05.1964|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.06.1964

|-

 La Manzanese è Campione FVG 1963-1964 per la seconda volta consecutiva.

Note

Bibliografia 
 Annuario F.I.G.C. 1963-1964, Roma (1964) conservato presso tutti i Comitati Regionali F.I.G.C.-L.N.D., la Lega Nazionale Professionisti e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 Archivio della Gazzetta dello Sport, stagione 1963-1964, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
 Biblioteca Civica Berio di Genova;
 e presso Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (non è online ma è da consultare in sede).
 Il Gazzettino di Venezia, quotidiano rilegato conservato presso il magazzino cartaceo della Biblioteca comunale centrale di Milano in Via Quaranta.
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia